Куисиљос има више значења:

 Куисиљос (Писафлорес), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Куисиљос (Тала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Куисиљос (Туспан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Куисиљос (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Куисиљос (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику